Blanquefort puede referirse a: 

 Blanquefort, comuna francesa situada en Gers.
 Blanquefort, comuna francesa situada en Gironda.